Jan I van Luxemburg-Ligny (1300-1364), graaf van Ligny-en-Barrois
 Jan van Luxemburg-Ligny (1342-1373), aartsbisschop van Mainz
 Jan van Luxemburg-Ligny (1370-1397), heer van Beauvoir en graaf van Brienne
 Jan II van Luxemburg-Ligny (1392-1441), heer van Beauvoir en graaf van Ligny